Rapsodia in blu o Rhapsody in Blue possono riferirsi a:

Cinema 
 Rapsodia in blu (Rhapsody in Blue) – film del 1945 diretto da Irving Rapper
 Rapsodia in blu (Rhapsody in Blue) – episodio di Fantasia 2000 del 1999 diretto da Eric Goldberg

Musica 
 Rapsodia in blu (Rhapsody in Blue) – rapsodia di George Gershwin del 1924
 Rhapsody in Blue/Super Strut – singolo di Eumir Deodato del 1973
 Rhapsody in Blue - Concerto in F – album di Riccardo Chailly e Stefano Bollani del 2010

Televisione 
 Rapsodia in blu (Rhapsody in Blue) – episodio della prima stagione di Farscape
 Rapsodia in blu – episodio della prima stagione de Il commissario Manara

Fumetto 

 Rapsodia in blu – graphic novel di Andrea Serio, liberamente tratto dal romanzo di Silvia Cuttin "Ci sarebbe bastato"